Duro bezeichnet
 Ein militärisches Radfahrzeug, siehe Mowag Duro
 umgangssprachlich eine 5-Peseten-Münze
 Einen Planeten in der fiktiven Welt der Star Wars Romane, siehe Orte aus Star Wars

Duro ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Duro (* 1978), albanischer Fußballspieler
 Aldo Duro (1916–2000), italienischer Romanist und Lexikograf
 Dóra Dúró (* 1987), ungarische Politikerin
 Ibrahim Duro (* 1970), bosnischer Fußballspieler
 José Antonio Duro (1875–1899), portugiesischer Dichter
 Klodian Duro (* 1977), albanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Duroplast
 Durow